-{Eдоминација}- ( је -{MMORPG}- друштвена стратешка игра коју је прозвела компанија -{eDominations Labs}-. Покренута је 26. aprila 2017. и бесплатно је доступна путем Интернета. Радња је смештена у измишљеном свету, где су играчи који се називају vojnici укључени у локалне или националне партије, економију, посао, као и ратовање против других држава. Играње је омогућено у већини модерних браузера.

Сајт је, осим на енглеском доступан и на немачком, албанском, арапском, индонезијском, бошњачком, бугарском, грузијском, иранском македонском, грчком, руском, француском, шпанском, португалском, турском, италијанском, кореанском,  шведском, холандијском, литванском, данском,  украјинском, мађарском, румунском, српском и пољском језику.

Игрице сличне овој су: eРепублика (, eРеволуција (, Свет тенкова (, Место Преживљавања () и остале.

За почетак

Eнергија 
Енергија је стална потреба у еДоминацијама. Много акција захтева енергију, попут рада у компанијама, тренинга у објектима за вежбање и борбе. Да бисте повратили енергију, морате да једете храну док имате на располагању количину обновљене енергије. Свака 3 минута зарадите 10 енергије која се може повратити (све док ваша енергија опоравка није пуна). Можете директно да повратите енергију док је ваше ограничење енергије за опоравак 0, користећи енергетске напитке или адреналине. Такође, може се и златом купити убрзано пуњење енергије (које траје месец дана). Пазите да вам храна никад не понестане.

Храна 
Храна: У могућности сте да премашите свој почетни енергетски капацитет на много начина. Можете активирати куће било ког квалитета или користити злато за куповину трајних зграда под називом Енергетски центар у менију Сторе.

Поени искуства 
Поени искуства су награда за вишеструке акције. Сакупите довољно бодова да бисте прешли ниво и добили наградили од 1 злата по нивоу. Важно је прикупити бодове за искуство како бисте откључали више акција. Моћи ћете да приступите Трговачком центру и другим активностима у игри. Рад у компанијама и борбе такође вас награђују искуственим поенима.

Снага 
Снага је такође веома важна! Штета коју нанесете на бојном пољу заснива се на формули која укључује и снагу. Веома је важна, јер ћете за борбу зарадити само 1 злато по медаљи док не достигнете одеђену вредност. Касније ће ваша награда за Прави патриота, Прави савезник и Прави револуционар бити надограђени са 4 злата по медаљи. Не брините, јер смо заиста слободни да играмо игрице, увек пружамо додатну опрему за вежбање док не дођете до оне прекретнице која вам помаже да брже стигнете старије играче. Касније ћемо вам помоћи да израчунате штету!

Злато 
Злато је глобална валута наше игре! Можете користити злато у већини активности игре и то има огроман утицај на ваш играчки процес! Потрошите своје злато паметно да бисте зарадили више, постоји више начина за то. Створите компаније за производњу више предмета, тренирајте своје вежбе за освајање медаља за напредак, борите се на бојним пољима да бисте постигли прекретнице за штету. Можете постати трговац на вашем националном тржишту или чак проширити се на стране земље. На крају, али не најмање важно, злато можете купити у продавници.

Валута 
Валута је национални новац сваке државе. Свака земља има своју валуту и ​​на основу њихове политике утиче на њену цену засновану на злату. Зарадите их радом на неком другом играчу (Тржиште рада) или продајом неке друге у замену за њу (Тржиште новца). Валута је врло корисна јер можете да одржавате своју индустрију, плаћате порез и запослене, купујете предмете од Пословног центра, чак и именујете неког грађанина за председника државе на изборима у вашој странци или Конгресу.

Војни чин 
Војни чин је ваша укупна штета подељена са 10. За сваки виши ранг ваш војни чин нудиће вам више штете. Војни чин је један од многих фактора потребних за израчунавање износа штете и помоћ у наношењу веће штете на бојном пољу.

Предмети 
Сви предмети имају 5 различитих квалитета. Што је већи квалитет то су ефекти јачи! Такође разликујемо ставке у 2 категорије. Коначни производи и сировине. За производњу финалних производа (храна, оружје, тенкови, авиони, куће, одбрамбени систем, болница) потребне су сировине!

Храна 
Храна је прва ставка коју ћете користити у игри. Потребан вам је да бисте могли да повратите енергију! Више енергије значи и више забаве! Водите рачуна да вам храна никада не остане без икаквог губитка!

Квалитет 1 Храна - 2 енергије по јединици

Квалитет 2 Храна - 4 енергије по јединици

Квалитет 3 Храна - 6 енергија по јединици

Квалитет 4 Храна - 8 енергија по јединици

Квалитет 5 Храна - 10 енергија по јединици

Од сада ћемо се позивати на Квалитет као Q . Стога ће Квалитет 1 бити представљен као Q1.

Оружје, тенкови и авиони 

Оружје, тенкови и авиони су оружје које можете произвести преко компанија и можете га користити на бојном пољу да бисте умножили своју штету! Више детаља о тим компанијама наћи ћете овде (кликните) . Они су откључани у различитим круговима битке, за више детаља кликните овде.

Q1 оружје - x1,2 множилац оштећења

Q2 оружје - x1,4 множилац оштећења

Q3 оружје - x1,6 множилац оштећења

Q4 оружје - x1,8 множилац оштећења

Q5 оружје - x2,0 множилац оштећења

Q1 тенкови - x1,8 множилац оштећења

Q2 тенкови - x2.2 множилац оштећења

Q3 тенкови - x2,5 множилац оштећења

Q4 тенкови - x2,8 множилац оштећења

Q5 тенкови - x3,0 множилац оштећења

Q1 авиони - x2,7 множилац оштећења

Q2 авиони - x2,9 множилац оштећења

Q3 авиони - x3.3 множилац оштећења

Q4 авиони - x3,6 множилац оштећења

Q5 авиони - x4,0 множилац оштећења

Куће 

Куће су извор енергије! Активирајте кућу у Напредним зградама како бисте премашили тренутни енергетски капацитет. Свака кућа траје недељу дана и можете активирати само 1 сваког квалитета. Ако поново активирате исти квалитет куће, трајање ће се продужити за недељу дана. Посебан ефекат кућа је да вам активирање 1 куће омогућава два пута да радите као радник, након што кликнете на дугме Одмори. (овај ефекат активира 1 кућа, чак и ако је активирано свих 5 квалитета)

Активирање куће смањује време за опоравак енергије. Уклања 12 секунди за сваки ниво квалитета, до 60 секунди. Рачуна се само кућа највишег нивоа, па ако имате активирану К5 кућу, енергију ћете враћати сваког минута, уместо свака 2 минута.

Q1 Кућа - 50 енергетских капацитета - 12 секунди мање време регенерације енергије

Q2 Кућа - 100 Енергетски капацитет - 24 секунде мање време регенерације енергије

Q3 Кућа - 150 Енергетски капацитет - 36 секунди мање време регенерације енергије

Q4 Кућа - 200 Енергетски капацитет - 48 секунди мање време регенерације енергије

Q5 Кућа - 250 Енергетски капацитет - 60 секунди мање време регенерације енергије

Одбрамбени систем 
Одбрамбени систем је предмет који се користи за заштиту региона. Зависно од квалитета одбрамбеног система када се постави у неку регију, док траје директни ратни напад, отеће се % штете за нападачку страну. Као зграда има одређену количину здравља и може је уништити способност Разарача. Смањење штете одбрамбеног система не односи се на битке Ратова отпора. Свака регија може истовремено имати само 1 одбрамбени систем.

Q1 одбрамбени систем - 3% смањења штете - 500 здравља

Q2 одбрамбени систем - 5% смањења штете - 1000 здравља

Q3 одбрамбени систем - 7% смањења штете - 1500 здравља

Q4 одбрамбени систем - 11% смањења штете - 2000 здравља

Q5 одбрамбени систем - 15% смањење штете - 4000 здравља

Болница 

Болница је здравствена заштита за своје грађане! У зависности од квалитета, болница свакодневно нуди бесплатну енергију грађанима неке нације. Болнице се налазе у некој регији и трају 30 дана. У случају да је тај регион заробљен или ослобођен, зграда болнице је уништена. Бесплатну енергију можете пронаћи једном дневно - на било ком бојном пољу где ваша држава може учествовати, док се налазите у региону у коме је болница. Није вам дозвољено да користите болнице страних земаља!

Q1 болница - 50 Енергије

Q2 болница - 100 Енергије

Q3 болница - 150 Енергије

Q4 болница - 200 Енергије

Q5 болница - 250 Енергије

Сировине 

Сировине су неопходне за производњу горе поменутих финалних производа. Прехрамбене сировине користе се за производњу хране. Сировине за оружје користе се за производњу оружја, тенкова и авиона. И на крају, али не најмање важно, кућне сировине се користе за производњу кућа, одбрамбеног система и болница. Можете да купите те материјале на Тржишту робе, уместо да их производите, али морате да их чувате у складишту да бисте произвели своје финалне производе.

И на крају, али не најмање важно, у игри су неки Премиум предмети: Ракете, минобацачи, АК 47, панзери, фалкони, појачивачи и смањивачи недостатака.

Ти предмети се не могу произвести на било који начин. Додељују се у посебним приликама као Догађаји или их можете зарадити радећи неке активности на основу фактора среће . Малтери се могу купити у продавници у замену за злато.

Ракете 
Ракете наносе велику штету трошећи само 10 Енергије свака! Свака ракета наноси 10.000.000 штете и моћи ћете да је освојите као награду на коцки.

Минобацачи 
Минобацачи се могу користити у 2. и 3. рунди битке. Као оружје имају х5 множилац оштећења, што их чини врло јаким и врхунским оружјем. Купите их у Продавници или их набавите бесплатно користећи Моју продукцију.

АК47 
АК47 је специјално оружје за прву рунду борби! Има х4 множилац оштећења и може се користити само у 1. кругу било које битке. Може се добити бесплатно у програму Недељни изазов на прекретницама од 3.500 и 4.000 хитова.

Панзери 
Панзери су посебно оружје за другу рунду борби! Има х6 множилац оштећења и може се користити само у 2. кругу било које битке. Може се добити бесплатно у програму Недељни изазов на прекретницама од 5.000 и 7.500 хитова.

Фалкони 
Фалкони су посебно оружје за трећи круг борби! Има х8 мултипликатор оштећења и може се користити само у 3. рунди било које битке.

Појачавачи 
Појачивачи је ставка коју можете активирати на бојном пољу одређено време. Нуди оштећења, зависно од квалитета појачивача. Можете их бесплатно добити у оквиру функције Оружане борбе или функције Сандуци или Бацање коцкица. Појачавач х5 је најбржи појачивач који се нуди само као посебна награда и налази се у неколико пакета у продавници.

Q1 Боостер - 10 минута трајања - + 10% додатна штета

Q2 Боостер - 20 минута трајања - + 20% додатна штета 

Q3 Боостер - 30 минута трајања - + 30% додатна штета

Q4 Боостер - 40 минута трајања - + 40% додатна штета

Q5 појачала - Трајање од 50 минута - + 50% додатна штета

Смањивање недостатака 

Смањивачи недостатака се користе да би се елиминисале многе врсте недостатака. Употреба брисача ће повећати вашу штету јер ће елиминисати недостатке штете, као што је промена држављанства или отклањање штета у систему Заштитни систем.

Q1 смањивач штете - трајање 10 минута

Q5 смањивач штете - трајање 50 минута

Тренинг центар 
Као што смо вам објаснили, снага је веома важан атрибут за вас грађане. Овде ћете моћи да тренирате у објектима за вежбање како бисте свакодневно зарађивали више снаге. У намери да помогнемо новим грађанима, додали смо додатну опрему за вежбање која пружа снагу од +350 док се не достигне одређени износ снаге.

Док се не достигне, ти грађани ће зарађивати само 1 злато за Прави патриота, Прави савезник и Прави револуционар.

Тај објекат за обуку ће нестати кад дође до те вредности. Стандардна опрема за вежбање нуди вам следеће:

Q1 камп - +5 Снага - 10 Енергије - БЕСПЛАТНО

Q2 камп - +10 Снага - 10 Енергије - 20 злата

Q3 камп - +15 Снага - 10 Енергије - 70 злата

Q4 камп - +20 снаге - 10 енергије - 170 злата

Радници 
Као што и други грађани могу да вас запосле, тако можете и ви да постанете послодавац. Повећавате производњу и свакодневно можете продати више предмета. На тај начин можете повећати приход и изградити још више компанија или надоградити постојеће!

На страници Моје зграде - Компаније пронаћи ћете дугме управљање запосленима . Кликните тамо да бисте били преусмерени на другу страницу. Тамо ћете моћи да објављујете понуде за запошљавање запослених (осталих грађана) на тржишту послова ваше земље држављанства. Такође ћете моћи да пратите активности грађана који су се пријавили на ваше понуде. Пратите да ли раде свакодневно или два пута (користе кућу) како бисте могли да контролишу ваше индустрије!

Будите сигурни да плаћате своје раднике довољно да наставе да раде за вас, као и да вам не нестане валуте за исплату зарада!

Складиште 
Складиште је место где складиштите своје ствари, плен, све! У свом складишту увек морате имати резервни простор! Наравно, можете да надоградите свој слободни простор за складиштење како бисте произвели више предмета и тамо их складиштили! Будите опрезни - ставите своје предмете на продају да их не отму из вашег складишта. Док се ваши производи не продају, они се и даље стављају у складиште. Постоје 2 понуде за одабир и надоградњу вашег складишта:

+ 1000 простора за складиштење - 5 злата

+ 9000 простора за складиштење - 35 злата

Напомена : Лиценцу за инострано тржиште можете купити на страници Складиштење. Померите се надоле да бисте сазнали како купити лиценцу за тржиште . Платите 20 злата за стицање лиценце и могућност продаје предмета у иностранству. Имајте на уму порез на увоз односиће се на цену ваших предмета уместо на ПДВ. Можете купити онолико различитих лиценци колико желите.

Напредне зграде 
Овде постоји посебна установа која се зове Стратешке залихе, где можете да претворите храну у комплете за адреналин! У зависности од квалитета стратешких залиха, биће вам потребан исти квалитет хране и производићете исти квалитет дозе адреналина. Можете да производите тај предмет једном дневно.

Q1 стратешко снабдевање - 750 Q1 храна - 10 злата - дневно 1x Q1 доза адреналина

Q2 стратешко снабдевање - 675 Q2 храна - 30 злата - дневно 1x Q2 доза адреналина

Q3 стратешко снабдевање - 600 Q3 храна - 100 злата - дневно 1x Q3 доза адреналина

Q4 стратешко Снабдевање - 525 Q4 Храна - 200 злата - Дневна 1x Q4 доза адреналина

Q5 Стратешко снабдевање - 450 Q5 Храна - 300 злата - Свакодневно 1x Q5 доза адреналина

Моја производња 
Да ли много уживате у бесплатним наградама? Планирали смо ову активност за наше најактивније грађане! Посетите моје продукције да бисте БЕСПЛАТНО могли зарадити минобацаче и енергетске напитке! Једноставно кликните на дугме старт поред сваке вежбе и сачекајте да истекне време истека времена да бисте преузели награду!

1к минобацач - 2 сата престанка рада

1к Енергетски напитак - 12 сати престанка рада

Колекционари 
У колекцији Моји продукти можете пронаћи 5 колектора, сваки има другачији тајмер за враћање времена и могуће награде. Кликните на њих да бисте их сложили довољно, можете их отворити 10 пута одједном или једну по једну.

1. колектор: 5 минута престанка рада

2. колектор: 10 минута престанка рада

3. сакупљач: 15 минута престанка

4. колектор: 30 минута престанка

5. сакупљач: 60 минута престанка рада

Задатак 
Када посетите почетну страницу након што се пријавите у игру, имаћете прилику да вам насумично додели задатак. Ако вам је додељена мисија, искочиће следећи дијалог, где ћете бити упитани да ли прихватате или не да покушате да довршите ту мисију. По завршетку потраге моћи ћете да сакупите награде са те странице.

У случају да откажете мисију која вам је дата, нећете имати право да будете насумично додељени мисији у наредна 3 сата. Након истека тог времена, прегледањем почетне странице можда ћете добити нову.

Заиста важна напомена је следећа. Ако сте успешно завршили задатак на време или нисте успели (задатак је истекао), требало би да кликнете на дугме Заврши не само да бисте захтевали награде, већ и да бисте испунили услове за нове насумичне задатке. У случају да не желите да се случајне мисије појаве на вашој почетној страници, можете прихватити мисију, а затим само избегавати кликање на дугме Заврши.

Бацање коцке 
Бацање коцке је мини коцка која укључује мало коцкања! Прво бацање је бесплатно, а свако следеће требате платити 5 злата. Једна од тих награда постаће ваша! Q5 ракете је најбоља награда! Испробајте срећу!

Мисије 
Од пресудног је значаја за опстанак у игри да бисте испунили Мисије! Планирали смо те мисије како бисмо вам помогли у првим корацима! Разумевање начина решавања тих мисија помоћи ће вам да разумете више аспеката игре. Да би се појавиле неке мисије мораћете да извршите претходне. Тренутно вам је на располагању 18 задатака!

Недељни изазов 
Једна од омиљених карактеристика игре је Недељни изазов! Ова функција је заснована на хитовима и бројаће ваше поготке на бојном пољу недељу дана. Почиње сваког понедељка 00:00, време Едоминација и завршава се сваке недеље 23:59. У зависности од ваших хитова, откључате прекретнице да бисте зарадили више и боље награде! У понедељак се резултати ресетују и поново крећете од 0.

Хитови - Награде:

1.500 погодака - 1х Q1 доза адреналина и 5х енергетских пића

2.500 погодака - 2х Q2 дозе адреналина и 10х енергетских пића

3.500 погодака - 3х Q3 дозе адреналина и 100х АК47

4.000 погодака - 4х Q4 дозе адреналина и 100х АК47

5.000 погодака - 15х енергетских напитака и 100х панцера

7.500 погодака - 3х Q5 доза адреналина и 150х панцера

10.000 погодака - 20х енергетских напитака и 500х Q5 авиона

12.500 погодака - 20х енергетских напитака и 3х Q5 дозе адреналина

15.000 погодака - 20х енергетских напитака и 3х Q5 доза адреналина

17.500 погодака - 20х енергетских напитака и 3х Q5 доза адреналина

20.000 погодака - 20х Оружани токен за обнављање

22.500 погодака - 1х легендарни сандук са токеном

25.000 погодака - 45х енергетских напитака и 5х Q5 доза адреналина

30.000 погодака - 1х токен за промену способности.

Литература 

 https://www.edominations.com/en/article/12173, додатне информације на енглеском језику
 https://www.edominations.com/en/article/12174, додатне информације на енглеском језику
https://www.edominations.com/en/article/12175, додатне информације на енглеском језику
https://www.edominations.com/en/article/12181, додатне информације на енглеском језику
https://www.edominations.com/en/article/12176, додатне информације на енглеском језику
https://www.edominations.com/en/article/12185, додатне информације на енглеском језику
https://www.edominations.com/en/article/12186, додатне информације на енглеском језику
https://www.edominations.com/en/article/12188, додатне информације на енглеском језику
https://www.edominations.com/en/article/12191, додатне информације на енглеском језику
https://www.edominations.com/en/article/12192, додатне информације на енглеском језику

Референце 
Видео-игре за браузере
Видео-игре 2017.
Видео-игре 2018.
Видео-игре 2019.
Видео-игре 2020.